Navnet Randrup kan henvise til flere steder:
 Randrup (Skibsted Sogn) – et ejerlav og en hovedgård i Skibsted Sogn, Rebild Kommune
 Randrup (Vestervig Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vestervig Sogn, Thisted Kommune
 Randrup – en hovedgård i Vinkel Sogn, Viborg Kommune.

Se også 
 Randerup i Randerup Sogn er tidligere også skrevet Randrup og Randrup Sogn